Та́нго:

В искусстве
 Танго () — аргентинский городской танец, возникший в XIX веке и в XX обретший широкую популярность в мире; парный бальный танец свободной композиции, отличающийся энергичным и четким ритмом.
 Танго (музыка) — жанр танцевальной музыки, возникший в Аргентине и Уругвае во второй половине XIX века.
 Танго (композиция) — музыкальная композиция Юрия Чернавского.
 Танго (фильм, 1933) — художественный фильм 1933 года, Аргентина
 Танго (фильм, 1998) — художественный фильм 1998 года, Аргентина
 Танго — мультфильм 1981 года, Польша. Оскар, 1983 год.
В географии
 Танго (провинция) — историческая провинция Японии.
 Калера-де-Танго () — город в Чили.
Прочее
 Танго, Эджисто (1873—1951) — итальянский дирижёр.
 Adidas Tango — официальный мяч Чемпионата мира по футболу 1978 в Аргентине.
 Adidas Tango 12 — модель футбольного мяча, созданная компанией Adidas к чемпионату Европы по футболу 2012.
 Танго — название броненосца «Полтава» в период его службы в японском флоте.
 Tango (авиакомпания) — финская авиакомпания.
 Tango Desktop Project — проект, направленный на создание стильного, согласованного пользовательского интерфейса для свободного ПО.
 TANGO — свободная распределенная система управления экспериментальными установками.
 Tango (библиотека).
 Международный радиотелефонный фонетический алфавит — «Tango»

См. также 
 Последнее танго в Париже (значения)